«Волчо́к» — российская психологическая драма режиссёра и сценариста Василия Сигарева. Фильм был показан на «Первом канале» в рамках программы «Закрытый показ» 29 октября 2010 года.

Фильм получил четыре приза кинофестиваля «Кинотавр», в том числе за лучший фильм, кроме того, приз Кинофестиваля в Цюрихе за лучший фильм, премию «Ника» за лучшую операторскую работу.

В 2010 году на официальном канале СТС на YouTube вышел трейлер фильма, а также интервью с Василием Сигарёвым и Яной Трояновой.

Сюжет 

Повествование начинается с того, что за беременной женщиной гонятся милиционеры. Невменяемая женщина с окровавленным ножом изо всех сил убегает по снегу от правоохранителей, но не выдерживает и падает. Вскоре у неё родилась девочка, а сама мать угодила в тюрьму на 7 лет. Девочку всё это время воспитывает её бабушка, с которой они живут в посёлке. 

Одним летним днём внезапно порог загородного дома пересекает исчезнувшая на 7 лет мать дочки. Но деморализованная женщина не стала беседовать с дочкой, а просто подарила ей маленького игрушечного волчка, а после пошла дальше искать себе кавалеров. А вот сама девочка свою мать полюбила сразу, спустя столько лет ожидания. 

Мать девочки очень редко приходила домой, приносила пару дефицитных в то время продуктов, сидела за столом минут 5 «для приличия» и сразу же шла к своим очередным ухажёрам, которых она меняла как перчатки. Девочка не могла заснуть ночами, дожидаясь своей матери, когда сама мать не сильно думала о своей дочке. 

Однажды мать привезла девочке в подарок настоящего ежа, но девочка была настолько убита разочарованиями, что удушила бедного ёжика. Со временем девочка начала превращаться в «дикого и озлобленного волчонка», потому что росла без любви. Девочка становилась всё более дикой, и всё больше уходила в себя.

В ролях 
 Полина Плучек — девочка
 Яна Троянова — мать / голос за кадром
 Вероника Лысакова — подросшая девочка
 Марина Гапченко — бабка
 Галина Долганова — сестра матери
 Андрей Дымшаков — дядя Коля
 Елена Ильина — лесбиянка

Работа над фильмом 

Василий Сигарев — театральный драматург, обративший на себя внимание международной общественности в 2002 году после выхода пьесы «Пластилин» на сцене лондонского театра «Ройал-Корт». Он стал первым не говорящим на английском языке драматургом, получившим Evening Standard Theatre Award в номинации «Most Promising Playwright». Всего Сигарев написал 18 пьес. «Волчок» — его режиссёрский дебют в кино.

Я давно хотел снимать кино. Была бы возможность прийти в кино сразу, я бы пришёл сразу. Кино мне ближе, потому что в театре, если честно, почти всегда мне бывает скучно. Фильмов поэтому я смотрю намного больше, чем спектаклей. Вообще первый раз в театр я попал на премьеру собственной пьесы — и как-то сразу разочаровался. Но театр дает уникальный опыт — метафоричное мышление. В театре невозможно просто поставить стол и посадить за него людей разговаривать, нужно придумать форму, рассказать все определенным языком. От этого в фильмах театральных режиссёров Кирилла Серебренникова и Ивана Вырыпаева — «Эйфория», «Изображая жертву», «Юрьев день» — много театральных ходов. Порой даже чересчур много для кино.

Когда я приступал к работе над фильмом «Волчок», я не знал только, в какой последовательности кричать «Мотор! Камера! Начали!», остальное не было для меня неожиданностью. Конечно, я готовился: читал книги о кино, снял короткометражку как режиссёр, оператор и монтажер. По ходу работы над фильмом я тоже учился, менялся, особенно на этапе монтажа. Я стал менее сентиментальным, каким часто бывал в пьесах, стал меньше заигрывать со зрителем. Есть фильмы, которые трогают, умиляют, выжимают из тебя слезу, но ты понимаешь, что все это обычная спекуляция. Надеюсь, нам этого удалось избежать.

Я сознательно не хотел делать чернушный фильм, задача была добиться ощущения воспоминаний о детстве, таких странных обрывков. А детство, какое бы страшное оно ни было, не может быть черно-белым — ты все равно будешь помнить его ярким и красивым. Также чтобы меньше привязываться к быту, у главных героев нет имен, и они почти не говорят, по крайней мере, они не говорят ни о чём значимом. Это жизнь, детство, воспоминание, которого вроде и не было.
Когда мать в конце возвращается, становится понятно, что она не только свою, но и жизнь своей дочери умудрилась утянуть за собой. Вообще, каждый раз, когда я пересматриваю фильм, я нахожу в нём новые смыслы. Рассказывая какую-нибудь историю, я никогда не думаю, о чём она, — пусть каждый зритель сам для себя это решит. Единственное — я надеюсь, что этот фильм даст понимание людям о любви, не любви, плохом и хорошем.

Яна Троянова… да, вот она и рассказала мне все это. Рассказала мне о событиях и ощущениях своего детства и буквально заставила написать этот сценарий. Образно выражаясь, заставила. Она заразила меня этой идеей и очень помогала во всем — во время подготовки она была самым главным человеком. Мы вместе ездили выбирать натуру, вместе отсмотрели пять тысяч девочек. Сначала она была моей актрисой в спектакле «Черное молоко», а потом стала моей женой. Тогда ещё, когда нас выгоняли с этой пьесой из разных театров, она единственная два года бегала со мной с этим спектаклем, пока мы его в итоге не поставили.

Награды 
 2009 — Кинотавр
 Лучший фильм — «Волчок»
 Лучший сценарий — Василий Сигарев
 Лучшая женская роль — Яна Троянова
 Белый слон — «Волчок»
 2009 — Кинофестиваль Douro Film Harvest (Португалия)
 Лучший фильм — «Волчок»
 2009 — Кинофестиваль в Цюрихе
 Лучший фильм — «Волчок»
 Специальное упоминание FICC (International Federation of Film Societies) на 44-м МКФ в Карловых Варах (2009)
 Приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) на 39-м МКФ «Молодость» в Киеве (2009)
 Приз Международной федерации киноклубов (FICC) «Дон Кихот» на 39-м МКФ «Молодость» в Киеве (2009)
 Специальный диплом Экуменического жюри на 39-м МКФ «Молодость» в Киеве (2009)
 Главный приз Kunst Film Biennale (Кёльн, Германия) (2009)
 Лучший дебютный фильм в Онфлёре (Франция) (2009)
 Приз за лучший фильм гильдии кинокритиков и кинопрессы «Белый слон» (2009)
 Приз за лучший дебют гильдии кинокритиков и кинопрессы «Белый слон» (2009)
 Победитель премии «Ника» за 2010 год в номинации «Лучшая операторская работа» (2010)
 Приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль на Восьмом международном фестивале кинодебютов «Дух Огня-2010» в Ханты-Мансийске (26 февраля — 4 марта 2010 г.) — Полина Плучек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 «Волчок» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Фото со съемочной площадки (цвет) © 2008, фотограф Влад Яковлев
 Фото со съемочной площадки (ч/б) © 2008—2009, фотограф Влад Яковлев
 Фильм «Волчок», который снимали в Ревде, стал победителем «Кинотавра»

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2009 года
Фильмы Василия Сигарева
Фильмы ЛГБТ-тематики России
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы «Централ Партнершип»
Фильмы кинокомпании «Коктебель»